Otradnoje může být:

 Otradnoje (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě v Rusku
 Otradnoje (Leningradská oblast) – město v Leningradské oblasti
 Otradnyj – město v Samarské oblasti v Ruské federaci, které vzniklo v polovině dvacátého století z dřívější vesnice Otradnoje.